

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Kulice – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin 
 Kulice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Zobacz też 
 Kulice Tczewskie